Миннеота (город, Миннесота)
 Миннеота (тауншип, Миннесота)